Sinfonia n.º 9 é um título que pode referir-se a:

 Sinfonia n.º 9 em Ré Menor "Coral" de Ludwig van Beethoven
 Sinfonia n.º 9 em Ré Menor "Incompleta" de Anton Bruckner
 Sinfonia n.º 9 em Mi Menor "Do Novo Mundo" de Antonín Dvořák
 Sinfonia n.º 9 em Dó Maior de Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n.º 9 em Ré Maior de Gustav Mahler
 Sinfonia n.º 9 em Dó Menor "Sinfonia Suíça" de Felix Mendelssohn
 Sinfonia n.º 9 em Dó Maior K 73 de Wolfgang Amadeus Mozart
 Sinfonia n.º 9 em Dó Maior "A Grande" de Franz Schubert

Desambiguação